В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1994 года в североамериканской континентальной зоне (КОНКАКАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир).

23 страны КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1994 года. Североамериканская континентальная зона получила 2,25 (из 24) путёвок в финальный турнир. Единственная не участвовавшая команда — .  (хозяева чемпионата) получили путёвку автоматически, оставив 1,25 путёвки для розыгрыша между 22 странами.

Отборочный турнир был сыгран в три этапа:
 Первый этап: 2 страны ( и ) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 20 команд были разбиты на две зоны (по географическому принципу):
 Карибская зона: 14 стран в турнире на выбывание в трёх раундах определяли 3 участников второго этапа:
 Первый раунд: 10 стран выходят сразу во второй раунд. 4 страны были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго раунда.
 Второй раунд: 12 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального раунда.
 Финальный раунд: 6 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Центральноамериканская зона: 6 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли 3 участников второго этапа.
 Второй этап: 8 команд были разделены на 2 группы по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Две лучшие команды каждой группы попадали в финальный этап.
 Финальный этап: 4 страны играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победитель группы получал путёвку. Команда, занявшая второе место, выходила в стыковой матч КОНКАКАФ/ОФК.

Первый этап

Карибская зона

Первый раунд 

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (3:2).

 вышли во второй раунд по сумме двух матчей (3:2).

Второй раунд 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2:2),  вышли в финальный раунд, забив больше мячей на чужом поле.

 вышла в финальный раунд по сумме двух матчей (3:1).

 вышли в финальный раунд по сумме двух матчей (4:1).

 вышел в финальный раунд по сумме двух матчей (3:2).

 вышли в финальный раунд по сумме двух матчей (5:1).

 снялась,  вышли в финальный раунд автоматически.

Финальный раунд 

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (5:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3:2).

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (2:1).

Центральноамериканская зона 

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (2:0).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (10:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (5:2).

Второй этап

Группа A 

 и  вышли в финальный этап.

Группа B 

 и  вышли в финальный этап.

Финальный этап 

 получила путёвку.  вышла в стыковой матч КОНКАКАФ/ОФК.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1994
1994